Les élections législatives sierra-léonaises de 2018 ont lieu le  en même temps que l'élection présidentielle afin d'élire les membres du Parlement de Sierra Leone.

Mode de scrutin 
Le Parlement monocaméral de la Sierra Leone est composé de  élus pour cinq ans, dont 132 au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales. Les sièges restants sont réservés aux chefs coutumiers des 149 chefferies héréditaires, qui élisent en leur sein au suffrage indirect 14 représentants, à raison d'un par district.

Résultats

Notes et références

Voir aussi 
 Politique en Sierra Leone

Sierra Leone 2018
Législatives 2018
Sierra Leone
Sierra Leone
en:2018 Sierra Leonean general election